Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook () — п'ятнадцятий студійний альбом американської джазової співачки Елли Фіцджеральд, представлений у 1958 році лейблом Verve Records. Платівка складається із пісень композитора Ірвінга Берліна. Альбом було записано спільно із оркестром Пола Вестона.

У 1959 році за цей альбом Елла Фіцджеральд отримала нагороду «Ґреммі» у номінації «Найкраще жіноче вокальне виконання».

Список композиций

Учасники запису 
 Елла Фіцджеральд — вокал.
 Пол Вестон — диригування, аранжування.

Примітки

Посилання 
 «Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook»  на Discogs

Альбоми Елли Фіцджеральд
Альбоми Verve Records
Англомовні музичні альбоми